Trąbczyn – frazione polacca del comune di Zagórów nel voivodato della Grande Polonia
 Trąbczyn B – frazione polacca del comune di Zagórów nel voivodato della Grande Polonia
 Trąbczyn D – frazione polacca del comune di Zagórów nel voivodato della Grande Polonia
 Trąbczyn Dworski – frazione polacca del comune di Zagórów nel voivodato della Grande Polonia